Borda steht für:
 Borda (Mondkrater), benannt nach Jean-Charles de Borda
 Borda (Reichenbach/O.L.), einen Ortsteil der Gemeinde Reichenbach/O.L. im Landkreis Görlitz
 Borda, Linienschiff der Commerce-de-Paris-Klasse der französischen Marine (1807–1885), als Commerce de Paris in Dienst und 1838 umbenannt
 Borda, 90-Kanonen-Linienschiff der Algésiras-Klasse der französischen Marine (1864–1921), als Intrépide in Dienst und 1890 umbenannt
 Borda (Schiff, 1914), britisches Passagierschiff 

Borda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Borda (1913–??), maltesischer Segler
 Daniel Caro Borda (* 1939), kolumbianischer Geistlicher, Bischof von Soacha
 Deborah Borda (* 1949), US-amerikanische Violinistin und Musikmanagerin
 Jacques-François Borda d’Oro (1718–1804), französischer Geologe
 Jean-Charles de Borda (1733–1799), französischer Mathematiker und Seemann
 Lidia Borda (* 1966), argentinische Tangosängerin
 Luis Borda (* 1955), argentinischer Gitarrist
 Luis Villar Borda (1929–2008), kolumbianischer Diplomat
 Orlando Fals Borda (1925–2008), kolumbianischer Soziologe
 Soleil Borda (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin

BORDA steht für:
 Bremen Overseas Research and Development Association, eine internationale Non-Profit-Organisation der Entwicklungszusammenarbeit

Siehe auch:
 Bordakreis, Instrument zur Messung von Winkeln
 Borda-Profil, Kantenprofil für Hochspannungselektroden
 Borda-Wahl

BORDA